Waw (Arabische letter)
Waw (Hebreeuwse letter)
Wau (Zuid-Soedan), Zuid-Soedanese stad

Zie ook
wau (doorverwijspagina)